Паралельні бруси — гімнастичний спортивний снаряд.
 «Паралельні бруси» — пам'ятна монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Паралельні бруси» — срібна пам'ятна монета НБУ номіналом 10 грн.